Hobo kan syfta på:

Colombia 

 Hobo (kommun), Huila, 
 Hobo (ort),